Rappenspitze heißen folgende Berge:
 Hohe Rappenspitze (2472 m), westliche Lechtaler Alpen zwischen Vorarlberg und Tirol
 Rappenspitze (Karwendel) (2223 m), Tirol

Siehe auch:
 Rappenklammspitze (Karwendel)